Berrytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berrytown (Delaware), im Kent County
 Berrytown (Kentucky), im Jefferson County
 Berrytown (Pennsylvania), im Bradford County
 Berrytown (Virginia), im Rockingham County

Siehe auch:
 Berryton
 Barrytown